Miejscowości w Polsce
 Kunów – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów 
 Kunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Sobótka 
 Kunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec 
 Kunów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej 
 Kunów – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 

Inne
 gminie Kunów – gmina
 Kunów – gromada
 Kunów – jezioro na Wysoczyźnie Lubartowskiej